Dikmen (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Dikmen (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Dikmen